Piña est un mot espagnol qui signifie « pomme de pin » ou « ananas ». Le mot peut également faire référence à :

Produits 
 Piña, fibre fabriquée à partir des feuilles d'ananas communément utilisée aux Philippines, parfois combinée à de la soie ou du polyester pour former du tissu textile ;
 Piña colada, cocktail à base d'ananas originaire de l’île de Porto Rico.

Patronyme 

 Celso Piña (1953-2019), chanteur, compositeur, arrangeur et accordéoniste mexicain ;
 Joaquín Piña Batllevell (1930-2013), prêtre jésuite espagnol, missionnaire au Paraguay et en Argentine ;
 Manny Piña (1987-), joueur vénézuélien de baseball.
 Manolita Piña (1883-1994), peintre et xylographie espagnole et uruguayenne ;
 Queco Piña (1980-), footballeur espagnol ;
 Román Piña Chán (1920-2001), archéologue et anthropologue mexicain.

Toponyme 

 Piña de Campos, commune espagnole de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Piña de Esgueva, commune espagnole de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Elías Piña, une des 32 provinces de la République dominicaine.

Patronyme hispanique